Turniej rugby 7 na Igrzyskach Panamerykańskich 2019 odbędzie się w dniach 26–28 lipca 2019 roku w peruwiańskim mieście Lima.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz trzeci, po raz drugi natomiast rozegrano turniej kobiet – tym razem w rozszerzonej do ośmiu zespołów w obsadzie. W turnieju wzięło zatem udział po osiem zespołów żeńskich i męskich, łącznie 192 sportowców w dwunastoosobowych drużynach, które wywalczyły prawo do uczestnictwa we wcześniejszych eliminacjach. Zawody rozegrano w nowo zbudowanym Complejo Deportivo Villa María del Triunfo w dniach 26–28 lipca 2019 roku. Podział na grupy został przedstawiony na początku lipca 2019 roku.

W turnieju żeńskim triumfowały Kanadyjki, jedyne punkty tracąc w finałowym pojedynku z reprezentantkami USA, brąz zdobyły zaś Kolumbijki po zwycięstwie w dogrywce nad Brazylijkami, dla których był to pierwszy historii przegrany mecz z południowoamerykańskim rywalem po piętnastoletniej serii stu jeden spotkań bez porażki. W turnieju męskim natomiast Argentyńczycy zrewanżowali się Kanadyjczykom za finałowe porażki w obu dotychczasowych edycjach, brąz przypadł zaś reprezentantom Stanów Zjednoczonych.

Po zakończonym turnieju organizatorzy udostępnili statystyki indywidualne i zespołowe.

Uczestnicy i kwalifikacje 
Jako że dyscypliną tą na terenie Ameryk zarządzają dwa regionalne związki rugby, Rugby Americas North i Sudamérica Rugby, odpowiednio na terenie Ameryki Północnej i Ameryki Południowej, zostały im przyznane po cztery miejsca w obu turniejach. Do zawodów mogły przystąpić jedynie reprezentacje uznawane przez Pan American Sports Organization, których związki rugby są zrzeszone w World Rugby oraz RAN lub SR.

System rozgrywek 
W obu turniejach startowało osiem reprezentacji podzielonych w pierwszej fazie na dwie czterozespołowe grupy rywalizujące systemem kołowym o dwa czołowe miejsca premiowane awansem do półfinałów.

W przypadku remisu w fazie pucharowej organizowana była dogrywka składająca się z dwóch pięciominutowych części, z uwzględnieniem reguły nagłej śmierci. W fazie grupowej spotkania toczone były bez ewentualnej dogrywki, za zwycięstwo, remis i porażkę przysługiwały odpowiednio cztery, dwa i jeden punkt, brak punktów natomiast za nieprzystąpienie do meczu. Przy ustalaniu rankingu po fazie grupowej w przypadku tej samej liczby punktów lokaty zespołów były ustalane kolejno na podstawie:
 wyniku meczu pomiędzy zainteresowanymi drużynami;
 lepszego bilansu punktów zdobytych i straconych;
 lepszego bilansu przyłożeń zdobytych i straconych;
 większej liczby zdobytych punktów;
 większej liczby zdobytych przyłożeń;
 rzutu monetą.

Turniej mężczyzn

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Turniej kobiet

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 1–4

Mecze o miejsca 5–8

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 

Igrzyska Panamerykańskie 2019
Rugby 7 na igrzyskach panamerykańskich
2019 w rugby union